Католическая епархия Портсмута
 Англиканский диоцез Портсмута